Чемпионат мира по шахматам среди юниоров — турнир, который проводится под эгидой ФИДЕ среди участников до 20 лет. Первый турнир прошёл в 1951 году по инициативе Уильма Ритсона-Морри. До 1973 года турнир проводился один раз в два года, после 1973 года — каждый год. С 1983 года отдельно проводится соревнование среди девушек.

Победители

Юноши

Девушки

Примечания

Ссылки 
 Результаты до 2004 года 
 FIDE World Junior Chess Championship Open & Girls Under 20

Чемпионаты мира по шахматам
Мероприятия, регулярно проводимые с 1951 года